AT je lahko:
 ISO koda za Avstrijo
 protiterorizem (Anti-terrorism)
 protioklepno orožje (Anti-tank)
 IBM Personal Computer/AT